Galilea puede referirse a:

 Galilea, histórica zona montañosa situada en la zona septentrional de Israel.
 Mar de Galilea, o de Tiberíades, lago situado en Israel.
 Domus Galilea, un centro de formación y retiro en Israel.
 Concejo Regional Merón de Galilea, concejo regional del distrito Norte de Israel.
 Principado de Galilea, uno de los cuatro señoríos del Reino de Jerusalén.

 Galilea, municipio español de la comunidad autónoma de La Rioja.
 Galilea, localidad del municipio español de Puigpuñent, en las Islas Baleares.

 (697) Galilea, el asteroide número 697.

 Galilea Montijo, presentadora y actriz de televisión mexicana.
 Tancredo de Galilea, líder de la Primera Cruzada y príncipe de Galilea.
 Balián de Galilea, príncipe honorífico de Galilea.
 Sergio Galilea, ingeniero, académico y político chileno.
 José Luis Galilea, baloncestista español.
 Segundo Galilea, sacerdote católico y escritor chileno.

 En arquitectura, el término galilea designa a la capilla, pórtico o vestíbulo situado en el extremo oeste de algunas iglesias.